Als Festung Warschau werden Befestigungsanlagen der polnischen Stadt Warschau in zwei verschiedenen Epochen bezeichnet:

 Festung Warschau (19. Jahrhundert), Festungsanlagen rund um Warschau unter russischer Besetzung. Dazu gehört auch die Zitadelle Warschau
 Festung Warschau (20. Jahrhundert), Warschau während der Besetzung durch die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

 Unter der Bezeichnung Festung Großraum Warschau wird die Gesamtanlage der Festungen in Warschau, Modlin (Festung Modlin) und Zegrze (Festung Zegrze) im 19. Jahrhundert bezeichnet